Дюк — герцог в романских языках.
 Дюк — общее название гибрида вишни и черешни.
 Дюк — тюк весом более пуда.

Фамилия 
 Дюк, Джордж (1946—2013) — американский композитор, клавишник, джазовый пианист.
 Дюк, Дэвид (род. 1950) — американский националист, крайне правый политик.
 Дюк, Руаль (Хантер Томпсон; 1937—2005) — американский писатель.
 Дюк, Рэй Юджин (1923—1951) — американский военный, герой Корейской войны.
 Дюк, Чарльз (род. 1935) — американский астронавт, высаживавшийся на Луну.
 Дюк, Элейн (род. 1958) — американский государственный деятель.

Двойная фамилия 
 Дюк Гониназ, Мишель (1933—2016) — французский славист и эсперантолог.
 Виолле-ле-Дюк, Эжен (1814—1879) — французский архитектор, реставратор замков и соборов, историк, теоретик архитектуры.

Другие люди 
 Дюк Ришелье, или Арман-Эммануэль дю Плесси Ришельё (1766—1822), — губернатор Новороссии.
 Дюк Лирийский (XVIII век) — испанский посол в России в 1730-х годах.
 Дюк Степанович (XI, XII век) — русский былинный герой из города Галича (ныне Ивано-Франковская область).

Другое 
 Дюк, или Дюк-Переволок, — исчезнувшая деревня и река в бассейне Плюссы в Псковской области, Россия.
 Дюк — остров на Аляске, США.
 Дюк, или памятник дюку де Ришельё, — памятник на Приморском бульваре Одессы, Украина.

Примечания